Habsburg-Tirol, auch Österreich-Tirol, steht für
 Ältere Tiroler Linie, kurze Nebenlinie der Leopoldinischen Linie des Hauses Habsburg (1400er–1496)
 Jüngere Tiroler Linie, kurze Nebenlinie der Innerösterreichischen Linie des Hauses Habsburg-Österreich (1620er–1665)